Lacaud ist der Familienname folgender Personen:

Dominique Lacaud (* 1952),  ehemaliger französischer Autorennfahrer und Rennstallbesitzer
Julio Lacaud, französischer Fußballspieler und Schiedsrichter in Mexiko